Милю́тино — название населённых пунктов в России:

 Милютино — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Милютино — деревня в Льговском районе Курской области.
 Милютино — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области.
 Милютино — деревня в Называевском районе Омской области.
 Милютино — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Милютино — деревня в Порецком районе Чувашии.